Habib al-Fihri peut désigner : 

 Habib ibn Abi Obeida al-Fihri, aristocrate arabe qurayshite de la famille des Fihrids ou Oqbids, général conquérant du Souss, mort à la bataille de Bagdoura (près du Sebou) en 741.
 Habib ibn Abd al-Rahman al-Fihri (petit fils du précédent, et fils de Abd al-Rahman ibn Habib al-Fihri) Émir d'Ifriqiya de 756 à 757. 
Homonymie